Gylling kan syfta på:

Gylling (företag) – företag, tidigare hemelektronikagentur och tillverkare av radio- och TV-apparater (Centrum)
 Gylling – en fågel i familjen gyllingar
 Gylling, Gylling Sogn – en ort i Danmark

Personer med efternamnet Gylling
 Bertil Gylling (1887–1982), företagsledare
 Carl Gylling (1890–1962), dragspelare, kompositör och instrumentmakare
 Carl Olof Gylling (1870–1929), museiman och djurmålare
 Edvard Gylling (1881–1938), finländsk kommunist, president i Karelska republiken
 Erik Gylling (1894–1954), dragspelare, kompositör och instrumentmakare
 Jane Gylling (1902, dragspelare, kompositör och instrumentmakare1961), simmare
 Johnny Gylling (född 1956), politiker, kristdemokrat
 Kersti Gylling  (född 1944), konsult och politiker, folkpartist
 Staffan Gylling (född 1945), konstnär
 Thomas Gylling (född 1956), TV-producent och programledare

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor